Az 1984. évi nyári olimpiai játékokon a női kézilabdatornát augusztus 1. és augusztus 9. között rendezték. A tornán 6 nemzet csapata vett részt. Magyarország nem vett részt az olimpián, így kézilabdában sem volt magyar résztvevő. Magyarország mellett a Szovjetunió és az NDK sem vett részt, helyettük Dél-Korea, az NSZK és Ausztria szerepelt.

Lebonyolítás 
A hat résztvevő egy csoportot alkotott, amelyben körmérkőzések döntötték el a csoport végeredményét, ami egyben a torna végeredménye is volt.

Csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Férfi kézilabdatorna az 1984. évi nyári olimpiai játékokon

N